Рэндольф Скотт (; 23 января 1898 — 2 марта 1987) — американский актёр.

Карьера 
За 35 лет своей кинокарьеры Скотт появился в различных жанровых фильмах, включая социальные и преступные драмы, комедии, мюзиклы, приключения, военные фильмы, а также в нескольких фильмах ужасов и кинофантастике. Однако, его наиболее запоминающиеся образы сыграны в вестернах, которых в его репертуаре преимущественное большинство. Среди них фильмы «Негодяи» (1942), «Кольт сорок пятого калибра» (1950), «Санта Фе» (1951), «Петля палача» (1952), «Незнакомец с револьвером» (1953) и «Охранник дилижансов» (1954), «Семеро должны умереть» (1956) и «Большой страх» (1957). Последний раз на киноэкранах актёр появился в 1962 году в фильме «Скачи по высокогорью», после чего ушёл на пенсию, и последующие годы провёл безбедно в своём загородном доме в Калифорнии.

Личная жизнь 
Скотт был дважды женат, став отцом двоих детей от второй супруги. Также были распространены слухи о гомосексуальных предпочтениях актёра, в частности о его романтических отношениях с Кэри Грантом в 1940-х годах.

Рэндольф Скотт скончался в 89-летнем возрасте в Беверли-Хиллз из-за болезни сердца. Похоронен на кладбище Элмвуд в Шарлотте.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Лесной школы Вудберри
Выпускники Технологического института Джорджии
Офицеры США
Члены Республиканской партии США от Виргинии
Члены Республиканской партии США от Калифорнии
Голливудская «Аллея славы»
Похороненные в Северной Каролине
Киноактёры США